War Child – organizacja charytatywna na rzecz dzieci dotkniętych wojną, w skład której wchodzą trzy niezależne organizacje: brytyjska War Child UK, holenderska War Child Netherlands oraz kanadyjska War Child Canada
 War Child – album grupy Jethro Tull